El término Santoro puede referirse a:

Uva 
 Santoro o Trebbiano, tipo varietal de uva;

Apellido 
 Santoro, apellido;

Personajes 
 Andrea Santoro (19??-2006), sacerdote católico asesinado la iglesia de Santa María, Trebisonda, Turquía;
 Ariel Santoro (1068-), exfutbolista argentino;
 Cláudio Santoro (1919-1989), compositor y violinista brasilero de música contemporánea;
 Daniel Santoro (1954-), pintor argentino difusor de la iconografía peronista;
 Daniel Santoro (periodista) (1958-), periodista argentino 
 Fabrice Santoro (1971-), tenista francés;
 Gérard Santoro (1961-), deportista francés que compitió en lucha libre.
 Leandro Santoro (1976-), politólogo y político argentino; 
 Miguel Ángel Santoro (1942-), futbolista y entrenador argentino;
 Osvaldo Santoro (1948-), actor y escritor argentino;
 Pietro Santoro (1946-), obispo católico italiano;
 Roberto Jorge Santoro (1939-desaparecido en 1977), poeta detenido-desaparecido;
 Rodrigo Santoro (1975-), actor brasileño;
 Walter Santoro (1922-), político y abogado uruguayo;
 Leonardo José Santoro (1984-), Consultor Inm. Periodista Radial. Argentino.